Schutte ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Schutte (1940–2022), deutscher Ingenieur
 Anne Lise Schutte (* 1962), südafrikanische Botanikerin
 Carl Schutte (1887–1962), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Elmar Schutte (* 1999), südafrikanischer Leichtathlet
 Gerhard Schutte (1901–1978), niederländischer Judoka

 Jürgen Schutte (1938–2018), deutscher Literaturwissenschaftler und Herausgeber
 Marquard Schutte, Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Xandra Schutte (* 1963), niederländische Journalistin

Siehe auch:
 Schute
 Schutt
 Schütte